De vluchteling (Herman van Veen), een nummer van Herman van Veen uit 1971
 De vluchteling (hoorspel), een Nederlands hoorspel